Еловица () — село в Болгарии. Находится в Перникской области, входит в общину Трын. Население составляет 30 человек.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Трын — Станислав Антонов Николов (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов.

Население

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Перникской области